Horní Heřmanice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Horní Heřmanice, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice
Horní Heřmanice, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina